Ostpreußenhalle ist
 eine Ausstellungshalle auf dem Messegelände (Berlin)
 die Ostpreußenhalle (Königsberg), eine 1938 gebaute Veranstaltungshalle in Königsberg (Preußen)